Mödring bezeichnet folgende Orte:

 Mödring (Gemeinde Horn), Ortschaft der Stadt Horn, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Mödring (Gemeinde Metnitz), Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mödring (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Mödringbergzug